Adon puede referirse a: 

 Adon, comuna de Loiret, Francia.
 Adon, personaje de Street Fighter.